

События 

 22 мая — смерть последнего короля из Каролингов Людовика V. Феодалы выбрали королём графа Гуго Капета (из Капетингов) вместо герцога Лотарингии Карла I (из Каролингов).
 29 июня — город Коимбра взят войсками аль-Мансура.
 3 июля — граф Парижский Гуго Капет стал королём Франции и сделал Париж своей столицей.
 Бермудо II Подагрик изгнал войска аль-Мансура из королевства Леон, где они находились после победы над Рамиро III.
 Мятеж Варды Фоки Младшего. Провозглашён императором. Его поддержали грузины и армяне. Осада Фокой Константинополя.
 Поход Василия II на болгар. Победа Самуила Шишмана в Родопах, при Стопонионе. Самуил казнил Аарона Шишмана и его жену. Бегство Иоанна, сына Аарона.
 987—1070 — династия Магхрава в Марокко.
 987—1011 — император Японии Итидзё (980—1011). Первый министр Фудзивара Санэката подвергся опале, сослан на Сев.-Вост. Хонсю.
 Образовано вассальное Анийским Багратидам Сюникское царство

Русь 
 Князь Владимир Святославич собрал совет из своих бояр и городских старейшин, на котором обсуждался вопрос принятия новой веры.
 В Киев прибыло посольство из Византии с просьбой помочь войсками против Варды Фоки.

Родились 
 Лю Юн  — китайский поэт.

Скончались 
 22 мая — Людовик V.

См. также

Примечания